Семь кораблей Королевских ВМС Великобритании были названы «HMS Rodney», по крайней мере последние пять из них — в честь адмирала Джорджа Брайджеса Родни (1719—1792). Шестой был запланирован, но не завершён.

 HMS Rodney (1759) — 4-пушечный куттер.
 HMS Rodney (1781) — 16-пушечное судно, возможно, бриг-шлюп, захвачен французским Rohan-Soubise в 1782 году.
 HMS Rodney (1809) — 74-пушечный корабль 3 ранга, переделан в 50-пушечный и переименован в Greenwich в 1827 году, продан в 1836 году.
 HMS Rodney (1833) — 92-пушечный корабль 2 ранга, в 1860 году оборудован паровой машиной и винтовым движителем, перевооружён 70 пушками. Списан в 1884 году.
 HMS Rodney (1884) — броненосец типа «Адмирал», продан в 1909 году.
 HMS Rodney — проектировавшийся линейный крейсер типа «Адмирал». Заказан в апреле 1916 года, но строительство было приостановлено в марте 1917 года и отменено в октябре 1918 года.
 HMS Rodney (1925) — линкор типа «Нельсон», спущен в 1925 году, списан в 1948 году.

См. также 
 HEICS Rodney — 2 ост-индских корабля под названием Rodney

Источники